Termin šum ima više značenja.

 Šum (elektronika)
 Buka (audio), rezidualni niski nivo "šištanje",
 Buka (radio), smetnje u vezi sa radio signala,

или

 Šum (Struga), naselje u opštini Struga, Severna Makedonija.